

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Miechowice – część miasta Bytom
 Miechowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław 
 Miechowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski 
 Miechowice – część wsi Dziewięcioły  w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Miechowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica

Zobacz też 
 Miechowice Duże, Miechowice Małe, Miechowice Oławskie, Miechowice Wielkie